Niemcy:
 Hille – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Minden-Lübbecke

Osoby:
 Andreas Hille – niemiecki skoczek narciarski
 Konrad Hille – niemiecki lekarz